Tarnow ou Tarnów peut désigner :

Toponymie
 en Pologne :
 Tarnów, ville de la voïvodie de Petite-Pologne
 Tarnów, village du powiat de Gorzów, dans la voïvodie de Lubusz
 Tarnów, village du powiat de Żary, dans la voïvodie de Lubusz
 Tarnów, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Tarnów, village de la voïvodie de Lublin
 Tarnów, village de la voïvodie d'Opole
 Tarnów, village de la voïvodie de Mazovie
 en Allemagne :
 Tarnow, commune du Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale